La Beta Ethniki 2003-2004 è la 45ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 2004-2005
 Ammessa ai Play-off
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2004-2005

Play-off 
Play-off tra Akratitos (Alpha Ethniki) e Ergotelis per la salvezza/retrocessione.

Ergotelis viene promosso in Alpha Ethniki. Akratitos retrocede in Beta Ethniki.

Play-out 
Play-off tra PAS Giannina e Ilisiakos (Gamma Ethniki) per la salvezza/retrocessione.

Ilisiakos viene promosso in Beta Ethniki. PAS Giannina retrocede in Gamma Ethniki.

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2003
Calcio nel 2004